BVC kan betyda flera saker:

 BVC – en speciell vårdcentral som svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, se Barnavårdscentral
 BVC – en börsen i Kap Verde, se Bolsa de Valores de Cabo Verde
 BVC – IATA:s kod för en flygplats på Boa Vista i Kap Verde, se Aristides Pereiras internationella flygplats